Sdílení má vícero významů:

 chemická vazba – sdílení nebo předávání valenčních elektronů

 Svaté přijímání – latinsky communio, sdílení společného

majetek
 společné jmění manželů – sdílené ve společné domácnosti
 sdílení aut – jiná forma vlastnictví a užívání věcí

 sdílený prostředek 
v IT téma propojování HW strojů a SW aplikací, mj. i sdílení dat
 sdílení HW
 sdílené připojení na přepojované lince

 sdílení souborů
 peer-to-peer – sdílení souboru vystaveného online, ze svého PC
 cloud computing – sdílení souboru vystaveného online, na serveru
 RapidShare – sdílení souboru vystaveného anonymně, na serveru. Placená webovská služba.

 architektura počítače
 sdílení času – procesy se dělí o jeden procesor, střídají se
 sdílená paměť – část operační paměti RAM, která slouží pro více subjektů (procesy, procesory apod.)

 software
 Shamirovo sdílení tajemství – kryptografický algoritmus
 Microsoft Exchange Server – podnikový SW pro mj. řízení zdrojů a jejich sdílení, například organizaci místností pro plánování schůzí

 softwarová architektura architektura software
 sdílené knihovny sdílená knihovna
 sdílené prostředí - způsob interakce agentů z MAS, bez přímého vzájemného propojení interagují skrze své okolí

 svobodný software
 Creative Commons - množství autorských děl dostupných veřejnosti, licence pro k legálnímu využívání a sdílení
 GNU - licence k legálnímu využívání otevřeného SW

 sdílení dat – sdílení médií – audiovizuální média
 sdílení informací – informační společnost
 sociální síť – sdílení soukromých informací
 tisková agentura – sdílení zpráv a novinářských příspěvků, například česká tisková kancelář – ČTK

 sdílení videa – virální video
 YouTube – poskytování videí jako proudu dat, bez stahování souborů

Související články 
 kolektivismus
 symbióza

Externí odkazy